Граф Алексе́й Алекса́ндрович Бо́бринский ( — 2 сентября 1927, Грас, Франция) — русский археолог, политический и государственный деятель. Праправнук императрицы Екатерины II и её фаворита Г. Г. Орлова.

Семья 
Православный. Из графского рода Бобринских. Праправнук Екатерины II и Г. Г. Орлова, сын генеалога Александра Алексеевича Бобринского. Крещён 7 июня 1852 года в церкви Спаса Нерукотворного образа при Зимнем дворце, крестник Николая I и бабушки графини С. А. Бобринской.

Имел 52 002 десятин земли родовых имений (нераздельно с братьями) в Киевской, Курской, Орловской, Симбирской, Таврической, Тульской губерниях; 4300 десятин родового матери в Петербургской губернии. Владел домами в Петербурге, Москве, Харькове, 5 сахарными заводами (в нераздельном капитале с братьями), двумя винокуренными заводами, двумя мельницами. Являлся председателем АО «Лысьвенский горный округ наследников графа П. П. Шувалова».

Даты из жизни 

 1870—1872 — учился на юридическом факультете Петербургского университета.
 1872 — начал государственную службу в канцелярии Комитета министров.
 1875 — петербургский уездный предводитель дворянства.
 1876 — исполняющий обязанности губернского предводителя дворянства.
 1878 — губернский предводитель дворянства (по 1898 г.),
 1883 — камергер
 1890 — гофмейстер.
 1896 — сенатор.
 1907—1908 — председатель Санкт-Петербургской городской думы
 1914 — председатель Совета Русско-английского банка (по 1917).
 1916 — заместитель министра внутренних дел (с 25 марта по 21 июля), министр земледелия (с 21 июля по 14 ноября 1916). Обер-гофмейстер.

Политическая деятельность 

Был председателем Петербургской городской думы.
 1905 — член Совета Отечественного союза
 1906 — с мая председатель Постоянного Совета объединённого дворянства (по 1912).

Член Русского собрания и почётный член Киевского клуба русских националистов.
 1908 — с ноября член Совета Русского собрания (до осени 1910).
 1915 — член Совета совещания монархистов 21—23 ноября в Петрограде.
Входил в «Бюро для взаимной осведомлённости и совместных действий правых деятелей», под председательством А. А. Ширинского-Шихматова.

Состав «Бюро»:
 члены Думы
 А. С. Вязигин
 Г. Г. Замысловский
 А. А. Бобринский
 члены Государственного совета
 А. С. Стишинский
 князь А. Н. Лобанов-Ростовский
 М. Я. Говорухо-Отрок

Проводил у себя политические рауты, пытаясь сблизить крайних правых с октябристами и националистами.

После Октябрьской революции входил в монархический «Совет государственного объединения России»

В Государственной думе 
Баллотировался в I Государственную Думу в качестве независимого кандидата, но неудачно.

Перед выборами во II Государственную Думу примкнул к партии правых, от которых выставлялся в Санкт-Петербурге (без успеха).

В депутаты прошёл в качестве правого в III Государственную Думу по Киевской губернии.

В Думе принадлежал к фракции правых, часто выступал по вопросам истории и археологии. Также выступал по бюджетным и общеполитическим вопросам, являлся сторонником П. А. Столыпина, иногда вставал на позиции крайнего консерватизма. Был заместителем председателя фракции правых.

Вёл дневник, частично опубликованный.

В Государственном совете 

 1912 — член Государственного совета, в связи с чем сложил с себя обязанности члена Думы и председателя Постоянного совета. Член Особого присутствия при Государственном совете для предварительного рассмотрения жалоб на определения Сената.
 1915 — председатель правой группы Государственного совета.
 1917 — в начале года вновь назначен к присутствию в Государственном совете.

Научная деятельность 
 1886—1917 — председатель Императорской археологической комиссии, член различных зарубежных археологических обществ, член Комитета для изучения Средней и Восточной Азии,
 1889 — вице-президент Академии художеств.
 1894 — председатель Вольного экономического общества

Проводил археологические раскопки, в основном близ Керчи и в Киевской губернии, результаты которых были опубликованы в его труде «Курганы и случайные находки близ м. Смелы» (I — 1886, II — 1894, III — 1901), частью в повременных изданиях («Отчёт Имп. Арх. Комм.» с 1882 по 1907 г. и «Изв. Имп. Арх. Комм.» вып. 14, 16 − 18, 35, 37 и 40). Участвуя в раскопках кургана Солоха, его сын Алексей нашёл золотой скифский гребень (хранится в Эрмитаже). Собрал коллекцию старинной бронзы исторической значимости. Передал часть своих коллекций Московскому обществу естествознания и Киевскому музею древностей.

Бобринский также напечатал ряд работ о доисторической, классической и русской археологии:
 «Херсонес Таврический» (1905),
 «Notes d’archeologie russe» («Rev. arch.» 1904);
 «Newly discovered guardi» («Burl. Mag.» XIX, 1991);
 «Киевская миниатюра XI в. и т. д.» («Записки Археологического Общества», 1902) и др.
 1911 — в связи с 25-летием деятельности Бобринского в качестве председателя археологической комиссии был опубликован «Сборник археологических статей, поднесённый графу А. А. Бобринскому» (1911).
 Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Часть 1 и 2.
 Родословная графов Бобринских. 2-е изд. Смела. 1885. 3-е изд. Смела. 1901.

Член совета Императорского человеколюбивого общества.

Член Сельскохозяйственного совета министерства земледелия, председатель Кустарного комитета.

Общественная деятельность 
Управлял петербургскими сиротскими домами Ведомства учреждений императрицы Марии.

Браки и дети 
Алексей Александрович был женат дважды:
 1-я жена (с 23 февраля 1883 года) — Надежда Александровна Половцова (1865—1920), дочь промышленника и мецената Александра Александровича Половцова, наследница значительной доли капиталов барона Штиглица. С 15 марта 1906 года в разводе. В браке родились четыре дочери и один сын:
 Екатерина (1883—1954), фрейлина двора (01.01.1903), с 30 апреля 1908 года замужем за Ильёй Михайловичем Миклашевским (1877—1961).
 Надежда (1884—1896), умерла от аппендицита.
 Домна (1886, Санкт-Петербург — 1956, Париж), фрейлина двора (02.02.1908), с 1908 года замужем за графом Дмитрием Александровичем Шереметевым (1885—1963).
 София (1887—1949), фрейлина двора (01.01.1907), с 1907 года замужем за князем Петром Александровичем Долгоруковым (1883—1925). После развода  вышла замуж 12 ноября 1918 года в Петрограде за князя Петра Петровича Волконского (1872—1957).
 Алексей (3 октября 1893, Санкт-Петербург — 6 февраля 1971, Лондон, Великобритания), женат трижды.
 2-я жена (с 1920 год (Константинополь, Османская империя) — Раиса Петровна Новикова (1894—1970). В браке родился один сын:
Николай (8 февраля 1921, Ницца, Франция — 12 сентября 2006, Нью-Йорк, США), художник, женат дважды. Вторым браком женат на Татьяне Николаевне Тимашевой, дочери социолога и правоведа Н.С. Тимашева (1886 - 1970). В этом браке родились сын и дочь.

После революции 
 1918 — переехал в Киев.
 1919 — в эмиграции.

Скончался 2 сентября 1927 года в городе Грас. Похоронен на русском кладбище Кокад в Ницце.

Воспоминания современников 
 П. П. Менделеев о Бобринском:

Награды 
 российские
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1888);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1893);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1896);
 Орден Белого Орла (1901);
 Орден Святого Александра Невского (1905) с бриллиантовыми знаками (1911);
 Высочайшая благодарность (1913).
 Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883);
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память коронации Императора Николая II» (1896);
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).

 иностранные
 черногорский Орден Князя Даниила I 2-й ст. (1883);
 французский Орден Почётного легиона, командорский крест (1894).

Примечания

Литература 
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — , 1914. — СС. 129—130
 Бобринский А. А. Дневник // Каторга и ссылка. — 1931. — № 3. — С. 73-129
 Менделеев П. П. Воспоминания. 1864—1933 (ГА РФ. Ф.5791. Оп.1 Д.111. Л.91)
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — : РОССПЭН, 2008. — С. 57—58. — ISBN 978-5-8243-1031-3.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — : издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Левенсон М. Л. Государственный совет: портреты и биографии. — : Тип. Петроградской тюрьмы, 1915.

Ссылки 
А.А.Бобринский: судьба и коллекция
Книги из коллекции А.А. Бобринского на сайте Электронной библиотеки Самарской ОУНБ

Археологи Российской империи
Санкт-Петербургские губернские предводители дворянства
Алексей Александрович
Члены Киевского клуба русских националистов
Члены Русского собрания
Сенаторы Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственного совета Российской империи
Министры государственных имуществ Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Похороненные на Русском кладбище Кокад (Ницца)
Обер-гофмейстеры (Российская империя)
Председатели Санкт-Петербургской городской думы